Sejna et Šejna peuvent faire référence à :

Personnalités 
 Karel Šejna (1896-1982), musicien tchèque,
  (1927-1997), général,
  (1972- ), footballeur allemand,
 Peter Sejna (1979- ), joueur de hockey slovaque.

Lieux 
 Sejny, une localité de Pologne,
 (21985) Šejna, un astéroïde.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme